Jugovići je ime več naselij:
 Jugovići, Srbija
 Jugovići, Črna gora